Václav Prospal, češki hokejist, * 17. februar 1975, České Budějovice, Češkoslovaška.

Prospal je kariero začel pri klubu České Budějovice v češkoslovaški mladinski ligi. Leta 1993 je bil kot skupno 71. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, za katerega je zaigral v sezoni 1996/97. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Ottawa Senators, Florida Panthers, Tampa Bay Lightning, Anaheim Ducks, New York Rangers in Columbus Blue Jackets, je v šestnajstih sezonah odigral 1108 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 255 golov in 510 podaj, ter 65 tekem končnice, na katerih je dosegel 10 golov in 25 podaj. Julija 2010 je podaljšal pogodbo z Rangersi za 2,1 milijona $, vendar je operacije kolena izpustil prvih 53 tekem v sezoni 2010/11, Ker mu pogodbe niso podaljšali, je v sezoni 2011/12 je podpisal enoletno pogodbo za Columbus v vrednosti 1,75 milijona $. 24.1.2014 je napovedal konec svoje hokejske kariere.

Za češko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006, kjer je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati medalji, v letih 2000 in 2005, ko je dosegel odločilni gol v finalu.

Pregled kariere

|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška ml. liga
| 91/92
|
| 36
| 16
| 16
| 32
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška ml. liga
| 92/93
|
| 36
| 26
| 31
| 57
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 4
| 7
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 93/94
|
| 55
| 14
| 21
| 35
| -2
| 38
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 94/95
|
| 69
| 13
| 32
| 45
| -16
| 36
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 95/96
|
| 68
| 15
| 36
| 51
| -4
| 59
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 96/97
|
| 18
| 5
| 10
| 15
| +3
| 4
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 96/97
|
| 63
| 32
| 63
| 95
| +32
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 97/98
|
| 41
| 5
| 13
| 18
| -10
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 15
| 1
| 6
| 7
| -1
| 4
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 79
| 10
| 26
| 36
| +8
| 58
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 79
| 22
| 33
| 55
| -2
| 40
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| -1
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 00/01
|
| 40
| 1
| 12
| 13
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 00/01
|
| 34
| 4
| 12
| 16
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 18
| 37
| 55
| -11
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 02/03
|
| 80
| 22
| 57
| 79
| +9
| 53
|
| 11
| 4
| 2
| 6
| -3
| 8
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 19
| 35
| 54
| -9
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 3
| 4
| 7
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 39
| 28
| 60
| 88
| +57
| 82
|
| 16
| 15
| 15
| 30
| +11
| 32
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 05/06
|
| 81
| 25
| 55
| 80
| -3
| 50
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| -1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 14
| 41
| 55
| -24
| 36
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +2
| 4
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 07/08
|
| 62
| 29
| 28
| 57
| -7
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 07/08
|
| 18
| 4
| 10
| 14
| +7
| 6
|
| 17
| 3
| 10
| 13
| -3
| 6
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 08/09
|
| 82
| 19
| 26
| 45
| -20
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 09/10
|
| 75
| 20
| 38
| 58
| +8
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 10/11
|
| 29
| 9
| 14
| 23
| +4
| 8
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 11/12
|
| 82
| 16
| 39
| 55
| -11
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 12/13
|
| 19
| 9
| 14
| 23
| +3
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 12/13
|
| 48
| 12
| 18
| 30
| +3
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1550
| bgcolor="#7FFF00" | 429
| bgcolor="#7FFF00" | 817
| bgcolor="#7FFF00" | 1246
| bgcolor="#7FFF00" | +27
| bgcolor="#7FFF00" | 984
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 66
|}

Viri

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Columbus Blue Jackets